Кубок африканських чемпіонів 1966 — другий розіграш турніру, що проходив під егідою КАФ. Матчі між 13 командами проходили з квітня 1966 року по 25 грудня 1966 року. Турнір проходив за олімпійською системою, команди грали по два матчі. Орикс, як переможець попереднього турніру, автоматично потрапив до півфіналу. Чемпіонський титул здобув івуарський «Стад Абіджан».

Перший раунд 

|}
Примітки

Фінальний етап 
Орикс був допущений до півфіналу як чемпіон попереднього розіграшу турніру.

Чвертьфінал 

Аль-Хіляль (Омдурман) переміг із загальним рахунком 10–2.

Стад Абіджан переміг із загальним рахунком 2–3.

Реал Бамако переміг із загальним рахунком 5–3.

Півфінал 

Стад Абіджан переміг із загальним рахунком 3–4.

Реал Бамако переміг із загальним рахунком 4–7.

Фінал 

Стад Абіджан переміг із загальним рахунком 4–5.

Турнірна сітка

Примітки

Джерела 
 Результати  на сайті RSSSF 

1966 у футболі
Ліга чемпіонів КАФ